Јела се може односити на:

 Јела, род биљака
 Обична јела, врста биљке
 Јела (име), женско име
 Јело, дио прехране, припремљена храна, множина су јела

или:

 Крна Јела, насеље у општини Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Крња Јела